Scărlătești se poate referi la:

 Scărlătești, Brăila
 Scărlătești, Buzău

Vezi și 
 Scarlat (nume)

Toponime românești